«Ара́л Самалы́» (; ) — узбекистанский футбольный клуб из города Нукус — столицы Республики Каракалпакстан — суверенной республики в составе Узбекистана.

Является старейшим и наиболее известным клубом Каракалпакстана. Назван в честь Аральского моря (Арал — укороченное название).

Основан в 1976 году под названием «Амударья». Домашним для клуба является стадион «Туран» в Нукусе, вмещающий 9300 зрителей.

В настоящее время выступает в Про-лиге Узбекистана — 2-м по уровню и значимости футбольном дивизионе страны. В сезоне-2018 занял последнее, 9-е место в группе A этой лиги, выбыв на 2 года в третий по уровню дивизион.

Названия

История 
Первый футбольный клуб в Нукусе был создан в 1976 году под названием «Амударья» (в честь реки, протекающей по территории города и республики), которое носил до 1989 года.

В 1976-1984 годах участвовал во Второй лиге СССР, однако особых успехов не добивался. Лучшее достижение во Второй лиге СССР — 14-е место в своей зоне (1978). В 1985-1989 годах выступал в чемпионатах и Кубке Узбекской ССР.

В сезонах-1990 и 1991 участвовал во Второй низшей лиге СССР, заняв по их итогам 10-е и 11-е места соответственно. В 1990 году клуб носил название «Аралводстроевец», а с 1991 по 1999 год — «Арал».

После распада СССР и обретения Узбекистаном независимости (во второй половине 1991 года) с 1992 года стал проводиться национальный чемпионат Узбекистана.

В дебютном сезоне чемпионата Узбекистана «Арал» наряду с ещё 16 командами страны был включен в Высшую лигу. В итоге в том турнире он занял 14-е место.

Нукусский клуб участвовал в Высшей лиге до сезона 1994 года включительно, после которого он вылетел в Первую лигу Узбекистана, где играл до 1999 года. В сезонах-2000 и 2001 снова был включён в Высшую лигу, заняв 15-е и 17-е места соответственно.

В 2000-2005 годах носил название «Туран» (в честь древнего исторического региона Туран), в 2006 году — НОЗК, в 2007-2011 годах — «Джайхун» (древнее название реки Амударья), а с 2012 года — вновь «Арал».

В 2006 году нукусский клуб участвовал в финальном этапе Второй лиги Узбекистана, а с 2007 выступала в Первой лиге, которая с сезона-2018 стала называться Про-лига Узбекистана. С 2021 года команда вновь участвует в Про-лиге Узбекистана.

Текущий состав 
Основной состав команды на сезон 2021 года.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Главные тренеры

Примечания

Ссылки 
 Информация о клубе на сайте footballfacts.ru 
 Информация о клубе на сайте wildstat.ru 

Футбольные клубы Каракалпакстана
Футбольные клубы СССР
Спорт в Нукусе
Организации Нукуса